Příjmení Auer nese více osobností:

 Carl Auer von Welsbach (1858–1929) – rakouský chemik a podnikatel
 Gerhard Auer (1943–2019) – německý veslař
 Gerhard Auer (skladatel) (1925–2002) – slovenský dirigent a hudební skladatel českého původu
 Hansjörg Auer (1984–2019) – rakouský horolezec
 Jonas Auer (* 2000) – rakouský fotbalový záložník
 Leopold Auer (1845–1930) – maďarsko-americký houslista